Leopold II, född 5 maj 1747, död 1 mars 1792, var tysk-romersk kejsare och kung av Ungern från 1790, kung av Böhmen från 1791 samt som Leopold I storhertig av Toscana 1765-1790. Han var son till Frans I och Maria Theresia och bror till Josef II och Marie-Antoinette.

Biografi

Leopold övertog 1765 storhertigdömet Toscana efter sin far, där han verkade som en ivrig anhängare av upplysningstidens idéer, och genomförde stora reformer i fysiokratisk och humanitär anda. 

Då han efter sin bror Josef II:s död blev kejsare lämnade han över regentskapet i Toscana åt sin yngre son Ferdinand. I en för Österrike kritisk situation lyckades han stabilisera habsburgarnas ställning genom ett fördraget i Reichenbach med Preussen 27 juli 1790. Han gjorde även eftergifter i broderns centraliserade reformer som mött hårt motstånd. Freden med Preussen gav Leopold tillfälle att kväsa de revolutionära frihetsrörelserna i rikets olika delar.

Trots att han var bror till Marie-Antoinette förde han till att börja med en återhållsam politik mot revolutionens Frankrike, då han befann sig i krig med Turkiet men skärpte efter freden 4 juli 1791 sin hållning. Efter sammankomsten i Pillnitz 27 juli 1791 med Fredrik Vilhelm II av Preussen avslöt han 7 februari 1792 ett förbund riktat mot Frankrike.

Familj
Gift den 5 augusti 1764 med Maria Ludovika av Spanien (1745-1792), dotter till Karl III av Spanien.

Barn 
 Maria Teresia av Österrike (1767–1827), gift med Anton av Sachsen
 Frans II (1768-1835)
 Ferdinand III av Toscana (1769-1824)
 Maria Anna av Österrike (1770-1809,) ogift
 Karl av Österrike, hertig av Teschen (1771-1847), gift med Henriette av Nassau-Weilburg
 Alexander Leopold av Österrike (1772-1795), ogift
 Albrecht Johann av Österrike (1773-1774)
 Maximilian Johann av Österrike (1774-1778)
 Josef Anton av Österrike, vicekung av Ungern (1776-1847)
 Maria Klementina av Österrike (1777-1801), gift med sedermera Frans I av Bägge Sicilierna
 Anton Viktor av Österrike (1779-1835), ogift
 Maria Amalia av Österrike (1780-1798), ogift
 Johan av Österrike (1782-1859), gift (morganatiskt) med Anna Maria Plochl
 Rainer Joseph av Österrike (1783-1853), gift med Elisabeth av Savojen-Carignano
 Ludvig av Österrike (1784-1864), ogift
 Rudolf av Österrike (1788-1831), kardinal, furstbiskop av Olmutz

Galleri

Referenser 

Tysk-romerska kejsare
Österrikes regenter
Födda 1747
Avlidna 1792
Huset Habsburg-Lothringen
Män
Milanos regenter
Toscanas regenter